Вальдоррос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Население — 295 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса